Титлата в полутежка категория на WWE е кеч шампионска титла, създадена и използвана от американксата организация WWE за марката Първична сила. Разкрита на 14 септември 2016, като награда за Полутежката класика, се защитава между кечисти в полутежката дивизия на WWE, тежащи не повече от 93 кг.

Титлата споделя името на предишната Титла в полутежка категория на WWE, създадена от World Championship Wrestling и пренсиониран 2007. Новата титла, обаче, не споделя същата история на титлата.

История 
Полутежката класика е серия по WWE Network и турнир между полутежки кечисти. Квалификационни мачове се провеждат в някои независими компании, включително добре познатите Revolution Pro Wrestling, Progress Wrestling и Evolve. На много кечисти от различни страни е даден шанс да се класират за турнира между 32, който се провежда на 4 дати: 23 юни, 14 юли, 26 август и 14 септември 2016.

Финалът на Полутежката класика се провежда между Ти Джей Пъркинс и Гран Металик. Първоначално, победителят получава трофей и се обявява за първия победител на трурнира. Обаче, преди да започне финалния мач, Трите Хикса обявява, че победителя ще получи първата Титла в полутежка категория на WWE, за новата полутежка дивизия на Първична сила. Пъркинс побеждава Металик и става първият шампион.

Встъпителен турнир

Носители 
За  }  има 4 шампиона, носители на титлата по един път. Първия шампион е Ти Джей Пъркинс. Най-старият шампион е Брайън Кендрикът на 37 години, а най-младият Рич Суон, 25 години. Невил е носител на титлата за най-дълго време, а Кендрикът за най-кратко – 30 дена (31 според WWE).

Настоящия шампион е Невил. Той побеждава Рич Суон на 29 януари 2017 в Сан Антонио, Тексас на Кралски грохот.

Комбинирани 
За   .

Вижте също 
 Полутежка класика
 Титла в полутежка категория на WWE (1991-2007)

Източници

Външни препратки 
 Официална история на Титлата в полутежка категория на WWE

WWE титли